

Música
Yes - banda inglesa de rock
Yes - primeiro álbum da bandaThe Yes Album - terceiro álbum da banda
Yes (álbum de Morphine)
Yes (álbum de Pet Shop Boys)
Yes (canção de LMFAO)

Informática
yes (Unix) - comando do sistema operativo UnixPhilips :YES - computador da Philips

CinemaYes Man'' - filme protagonizado por Jim Carrey

Desambiguações de música